Архиепархия Куманы (, ) — архиепархия Римско-католической церкви с центром в городе Кумана, Венесуэла. В митрополию Куманы входят суффраганные епархии Барселоны, Карупано, Маргариты, Эль-Тигре. Кафедральным собором архиепархии Куманы служит . Правящим архиепископом Куманы является Хесус Гонсалес де Сарате Салас.

Территория 
Архиепархия охватывает западную часть венесуэльского штата Сукре.

Площадь архиепархии Куманы составляет 5.972 км², её территория разделена на 23 прихода.

История 
​​12 октября 1922 года Папа Римский Пий XI издал буллу «Ad munus», которой учредил епархию Куманы, выделив её из епархии Сан-Томаса-де-Гуаяны (сегодня — архиепархия Сьюдад-Боливара). Первоначально епархия Куманы входила в митрополию Каракаса.

21 июня 1958 года епархия Куманы стала частью церковной провинции Сьюдад-Боливара.

18 июля 1969 года епархия Куманы передала часть своей территории для образования епархии Маргариты.

16 мая 1992 года Папа Римский Иоанн Павел II издал буллу «Necessitate adducti», которой возвёл епархию Куманы в ранг архиепархии-митрополии.

4 апреля 2000 года архиепархия Куманы передала ещё часть территории для создания епархии Карупано.

Ординарии архиепархии 
 епископ Сиксто Соса Диас (16.06.1923 — 29.05.1943);
 епископ Крисанто Дарио Мата Кова (21.10.1949 — 30.04.1966), назначен архиепископом Сьюдад-Боливара;
 епископ Мариано Хосе Парра Леон (30.11.1966 — 12.03.1987);
 архиепископ Альфредо Хосе Родригес Фигероа (12.03.1987 — 17.09.2001);
 архиепископ Диего Рафаэль Падрон Санчес (27.03.2002 — 24.05.2018);
 архиепископ Хесус Гонсалес де Сарате Салас (24.05.2018 — ).

Статистика 
На конец 2016 года из  человек, проживавших на территории архиепархии Куманы, католиками являлись  человека, что соответствовало 78,6 % от общей численности населения архиепархии.

|-
| 1949 || ? || 380.000 || ? || 29 || 15 || 14 || ? ||  || 12 || 35 || 21
|-
| 1966 || 525.000 || 535.900 || 98,0 || 53 || 38 || 15 || 9.905 ||  || 16 || 91 || 35
|-
| 1970 || 475.447 || 484.447 || 98,1 || 48 || 27 || 21 || 9.905 ||  || 22 || 60 || 31
|-
| 1976 || 500.782 || 510.607 || 98,1 || 46 || 26 || 20 || 10.886 ||  || 21 || 70 || 35
|-
| 1980 || 569.600 || 583.000 || 97,7 || 51 || 35 || 16 || 11.168 ||  || 17 || 69 || 39
|-
| 1990 || 646.000 || 694.000 || 93,1 || 46 || 34 || 12 || 14.043 ||  || 13 || 70 || 55
|-
| 1999 || 781.276 || 822.396 || 95,0 || 55 || 37 || 18 || 14.205 ||  || 19 || 77 || 43
|-
| 2000 || 306.500 || 319.208 || 96,0 || 36 || 28 || 8 || 8.513 ||  || 9 || 59 || 23
|-
| 2001 || 480.000 || 505.864 || 94,9 || 35 || 24 || 11 || 13.714 ||  || 12 || 41 || 24
|-
| 2003 || 540.000 || 600.012 || 90,0 || 35 || 25 || 10 || 15.428 ||  || 12 || 45 || 24
|-
| 2004 || 612.055 || 680.075 || 90,0 || 33 || 23 || 10 || 18.547 ||  || 11 || 45 || 23
|-
| 2006 || 489.000 || 515.000 || 95,0 || 28 || 19 || 9 || 17.464 ||  || 10 || 47 || 24
|-
| 2013 || 589.000 || 728.000 || 80,9 || 34 || 28 || 6 || 17.323 ||  || 6 || 42 || 24
|-
| 2016 || 613.292 || 780.554 || 78,6 || 27 || 26 || 1 || 22.714 ||  || 1 || 14 || 23
|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация на сайте Catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте GCatholic.org 

Католические епархии Венесуэлы